Argos-Shimano (mannenwielerploeg)
 Argos-Shimano (vrouwenwielerploeg)